Гуцал Володимир Томович (1899, с. Золота Слобода, нині Тернопільського району  Тернопільської області — 1984, м. Торонто, Канада) — український літературознавець, громадський діяч. Брат Богдана Гуцала. Доктор філософії.

Біографія 

Після закінчення Бережанської гімназії студіював у Краківському університеті, де захистив докторську дисертацію. Працював у Львівському і Краківському університетах.

Праці 
Автор наукових праць.

Література 

 Левчук М. Гуцал Володимир Томович // 

Персоналії за алфавітом
Українські літературознавці
Українські громадські діячі
Уродженці Золотої Слободи
Випускники Бережанської гімназії
Випускники Ягеллонського університету
Науковці Львівського університету
Викладачі Ягеллонського університету
Доктори філософії
Українці Канади
Народились 1899
Померли 1984
Померли в Торонто